Австрийская Бундеслига 1989/1990 () — 79-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 21 июля 1989 года и закончился 15 мая 1990 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
Сезон 1989/1990 на rsssf.com 

1989/1990
Спорт в Австрии в 1989 году
Спорт в Австрии в 1990 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990